Kuka bezeichnet:
 Kuka (Ort), historische Ortschaft in Nigeria
 Kuka (Unternehmen), Unternehmen der Maschinenbaubranche

Kuka ist der Familienname folgender Personen:
 Loriana Kuka (* 1997), kosovarische Judoka
 Oso Kuka (1820–1862), albanischer Grenzkrieger
 Pavel Kuka (* 1968), tschechischer Fußballspieler

KUKA